María Augusta de Thurn y Taxis (en alemán, Maria Auguste von Thurn und Taxis; Fráncfort, 11 de agosto de 1706 - Göppingen, 1 de febrero de 1756) fue miembro de la Casa Principesca de Thurn y Taxis en su calidad de hija del príncipe Anselmo Francisco, II príncipe de Thurn y Taxis, y de su esposa, María Ludovica Ana Francisca, princesa de Lobkowitz. A través de su matrimonio con el duque Carlos I Alejandro de Wurtemberg, pasó a ser duquesa y luego regente de Wurtemberg.

Primeros años 
María Augusta nació el 11 de agosto de 1706. Creció en los Países Bajos Austríacos y después se desplazó a Fráncfort, donde tenía su base la fortuna familiar y sus intereses económicos. Su único hermano era el príncipe Alejandro Fernando, III príncipe de Thurn y Taxis, cuyo hijo, Carlos Anselmo, IV príncipe de Thurn y Taxis, contraería matrimonio con la única hija de María Augusta en 1753.

Matrimonio y descendencia 
María Augusta fue elegida como novia para el duque Carlos Alejandro de Wurtemberg-Winnental (más tarde duque de Wurtemberg) debido a que era católica. Contrajeron matrimonio el 1 de mayo de 1727 en Fráncfort. Pese a que era católica, los hijos de la pareja fueron criados en la fe luterana. Tuvieron cuatro hijos sobrevivientes:

 Carlos Eugenio (1728-1793), sucedió a su padre como duque de Wurtemberg. Desposó a Isabel Federica Sofía de Brandeburgo-Bayreuth; tuvieron una hija fallecida en la infancia.
 Eugenio Luis (1729).
 Luis Eugenio (1731-1795), sucedió a su hermano, Carlos Eugenio, como duque de Wurtemberg. Desposó a Sofía Albertina de Beichlingen; tuvieron descendencia.
 Federico II Eugenio (1732-1797), sucedió a su hermano, Luis Eugenio. Desposó a Federica Dorotea de Brandeburgo-Schwedt; tuvieron descendencia.
 Alejandro Eugenio (1733-1734).
 Augusta Isabel (1734-1787), desposó al príncipe Carlos Anselmo de Thurn y Taxis; tuvieron descendencia.

Su matrimonio de diez años fue turbulento y generalmente se consideró que estaban hechos el uno para el otro (ya que ambos eran maestros de la intriga y diplomacia secreta). Él a menudo utilizó a un sirviente de confianza para espiar a su mujer y asegurarse de que no interfería en el gobierno ni criticaba a los ministros del duque. Tras una disputa particularmente seria en 1736, su marido le hizo prometer por escrito que permanecería fuera de los asuntos de gobierno.

Regencia 
El marido de María Augusta murió repentinamente el 12 de marzo de 1731, en la víspera de su partida a un tour de inspección militar. Esto significaba que su hijo de nueve años de edad, Carlos Eugenio, lo sucedió como duque de Wurtemberg. Tras experimentar resistencias iniciales del consejo de regencia para mantener el poder para su hijo, finalmente tuvo éxito el 5 de noviembre de 1737. Se le concedió una sustanciosa pensión y fue reconocida como corregente con control sobre la educación de su hijo.

Desde 1739 hasta el año siguiente, tuvo una aventura con un capitán del ejército. Los rumores de un posible embarazo se extendieron hasta el punto que el consejo privado inició una investigación; el capitán fue cesado y ella fue obligada a permanecer en Bruselas durante cinco meses (empezando en 1740). Su exilio la separó del poder directo, especialmente cuando decisiones políticas cruciales y preparaciones para la educación de su hijo se estaban haciendo. Por ejemplo, no pudo evitar una desastrosa alianza con Prusia que dejaría a Wurtemberg expuesta al estallido de la guerra de sucesión austríaca.

Para 1744, sin embargo, María Augusta había logrado recuperar una posición de considerable influencia. Dispuso carreras militares para sus dos hijos mayores, permitiéndoles recibir comisiones en el ejército prusiano. En 1748, animó a su hijo mayor, el duque reinante Carlos Eugenio, a entrar en un matrimonio con la Hohenzollern Isabel Federica Sofía de Brandeburgo-Bayreuth, una sobrina del rey Federico II el Grande de Prusia. Como católica, preparó a su hijo pequeño, Federico Eugenio, para una vida en el seno de la Iglesia Imperial. Sus sueños de verlo llevar una vida religiosa se desvanecieron, no obstante, en 1753 cuando Federico Eugenio se comprometió con otra sobrina de Federico el Grande, Federica Dorotea de Brandeburgo-Schwedt; él también se convirtió en uno de los más importantes comandantes de caballería más importantes de Federico.

La influencia de María Augusta iría declinando conforme su hijo crecía e iba aumentando su independencia para 1749. Ella murió el 1 de febrero de 1756 en Göppingen, Wurtemberg.

Atributos personales 
María Augusta fue a menudo alabada por sus contemporáneos por su belleza. Sin embargo, también fue a menudo criticada por su falta de juicio y resolución. También se complacía en alardear abiertamente su rango de duquesa de Wurtemberg mediante sus lujosos gastos, que la pusieron en aprietos ante sus ahorrativos súbditos. Por ejemplo, su guardarropa contenía 228 vestidos; el más caro costaba 500 florines, que era más de 30 veces el sueldo anual de un sirviente.

Aunque a menudo retratada de ligereza intelectual, poseía una amplia biblioteca que contenía las últimas novelas, obras de teatro y filosofía. Mantuvo una correspondencia con Voltaire, y también fue amiga del filósofo Jean-Baptiste de Boyer, marqués de Argens.

Títulos, estilos, honores y armas

Títulos y estilos 
 11 de agosto de 1706 - 1 de mayo de 1727: Su Alteza Serenísima la princesa María Augusta de Thurn y Taxis.
 31 de octubre de 1733 - 12 de marzo de 1737: Su Alteza Serenísima la duquesa de Wurtemberg.
 1737 - 1746: Su Alteza Serenísima la duquesa corregente de Wurtemberg.
 1746 - 1 de febrero de 1756: Su Alteza Serenísima la duquesa viuda de Wurtemberg.

Honores 
 Dama Gran Cruz de la Orden de San Juan.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 
 Wilson, Peter H. (2004). "Women and Imperial Politics: The Württemberg Consorts 1674-1757" in Queenship in Europe 1660-1815: The Role of the Consort. Clarissa Campbell Orr (ed.). Cambridge University Press. .

Enlaces externos 

Princesas de Thurn y Taxis
Casa de Württemberg
Católicos de Alemania
Duquesas consortes de Alemania del siglo XVIII
Damas grandes cruces de la Orden de San Juan
Nacidos en Fráncfort del Meno